Jordin John Kudluk Tootoo, född 2 februari 1983 i Churchill, Manitoba, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare.

Under sin karriär spelade han på NHL-nivå för Chicago Blackhawks, New Jersey Devils, Detroit Red Wings och Nashville Predators och på lägre nivåer för Rockford IceHogs, Grand Rapids Griffins och Milwaukee Admirals i AHL och Brandon Wheat Kings i WHL.

Tootoo är född i Manitoba men uppväxt i Rankin Inlet i Nunavut, till en ukrainsk mor och en inuitisk far. Han är den första inuiten som spelar i NHL. Han brukade spela med #22, vilket anspelar på hans efternamn.

Han meddelade den 20 oktober 2018 att han avslutar sin karriär.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Jordin Tootoo - nhl.com

Födda 1983
Män
Levande personer
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Nashville Predators
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Brandon Wheat Kings
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Idrottare från Manitoba
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft
Spelare i OCN Blizzard